Aree urbane della Svezia – località svedesi definite per fini statistici
 Aree urbane della Svezia – elenco delle aree urbane svedesi dalla A alla G
 Aree urbane della Svezia – elenco delle aree urbane svedesi dalla H alla L
 Aree urbane della Svezia – elenco delle aree urbane svedesi dalla M alla R
 Aree urbane della Svezia – elenco delle aree urbane svedesi dalla S alla Z